Nickelberg heißen folgende geographische Objekte:

 Nickelberg (Gemeinde St. Peter), Ortslage von Mitterdorf bei St. Peter am Kammersberg, Bezirk Murau, Steiermark
 Nickelberg (Niedere Tauern), 1528 m, Berg zwischen Wölz- und Katschtal, Steiermark